P. James Manjackal MSFS (18. dubna 1946 Kérala) je indický katolický kněz, člen Kongregace misionářů sv. Františka Saleského a osobnost charismatické obnovy.

James Manjackal se narodil 18. dubna 1946 v jižní Indii. Kněžské svěcení přijal roku 1973. Jeden rok působil v misii Visakhapatnam, poté byl jmenován profesorem v ettumanoorském semináři. Podle svých slov se při vzývání Ducha svatého setkal s Ježíšem a byl vnitřně i fyzicky uzdraven. Začal se věnovat kázání v charismatické obnově, během svého působení navštívil 87 zemí. V roce 1989 založil v Kérale populární charismatické exerciční centrum Charis Bhavan. Je autorem mnoha knih, básní a článků v rodném jazyce. Mnohé jeho publikace byly přeloženy do evropských jazyků.

Dílo 
Publikace otce Jamese přeložené do češtiny:
 33 charismatických modliteb (2010)
 Obnovený ráj - Síla křesťanského manželství (2012)
 Viděl jsem věčnost (2014)

Reference 

Indové
Římskokatoličtí duchovní
Narození 18. dubna
Narození v roce 1946
Žijící lidé
Muži